Poet steht für:

 Poet, Dichter
 Poet (Band), US-amerikanische Metal-Band
 poet – Magazin des Poetenladens, deutsche Literaturzeitschrift, siehe poetenladen #Zeitschrift

Poet ist der Familienname folgender Personen:
 Blaq Poet (* 1970), US-amerikanischer Rapper
 Bruno Poet, britischer Lichtdesigner
 Paul Poet (* 1971), österreichischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Der Poet
 Le Poët
 Poët